Відсадок утворюється вегетативним способом. Спосіб вегетативного розмноження відсадками рослин, кущів, дерев використовується садівниками для отримання саджанців, одинакових за морфологічними характеристиками із материнською рослиною.

Природні відсадки 
 В Україні росте єдина в світі яблуня-колонія, утворена відсадками. Природне відсаджування зазвичай відбувається, коли гілка самостійно торкається землі, після чого пускає додаткові корені. Пізніше зв’язок із материнською рослиною розривається, і в результаті утворюється нова рослина.

Наземні відсадки 

У садівництві часто практикується кільцеве зняття кори для оголення внутрішнього стебла і внесення сумішей для укорінення. При долішньому відсаджуванні стебло чи галузка згинається вниз, а частина для укорінення закопується в ґрунт. Процес укорінення може тривати від кількох тижнів до року. Вкорінювана частина продовжує отримувати воду та поживні речовини від материнської рослини, поки вона пускає коріння. Це важливо для рослин, які повільно утворюють коріння. Спосіб використовується і для збільшення існуючих коренів.

Низькоросле стебло згинають донизу, щоб торкнутися викопаної в землі ями, потім закріплюють на місці за допомогою чогось у формі гачка та засипують землею. Частина пагону повинна залишатися над землею. Кільцеве видалення кори з нижньої частини стебла перед закопуванням може сприяти процесу вкорінення. Якщо використовується засіб для укорінення, кору треба надрізати під вузлом. У виїмку нанести засіб перед прикопуванням. Після того, як кінець стебла виросте, процес можна повторити, створюючи каскадний ряд рослин, з’єднаних, з одного стебла. Після завершення процесу прикопаний зріз потрібно добре полити, поки не почне утворюватися коріння. Новій окремій рослині може знадобитися від одного до двох чи й більше років, перш ніж вона стане достатньо сильною, щоб вижити самостійно. Потім материнське стебло треба зрізати в місці входу в землю, відокремлюючи дві рослини.

Оскільки відсадки не є статевим розмноженням, нові рослини є клонами вихідної рослини та матимуть ті самі характеристики. Це стосується квітів, плодів, листя. У селекції зазвичай беруть участь рослини з гнучким стеблом. Утворення відсадків може бути більш вигідним при використанні каскадного чи розкидного способу.

Наземні (ґрунтові) або насипні відсадки є типовою технікою розмноження клонових підщеп яблунь.

Надземні відсадки 
 
Під час горішнього вкорінення місце для утворення коріння пошкоджують кільцевим зніманням кори довжиною з 4 сантиметри і обкладають матеріалом, що утримує вологу, наприклад сфагновим мохом або тканиною, обмотують поліетиленовою плівкою, для запобігання втрати вологи або проникнення занадто великої кількости опадів. Засіб для укорінення часто наноситься на рану, щоб стимулювати ріст коренів.  Коли з рани виросте достатня кількість коренів, стебло відділяють від материнської рослини та висаджують, захищаючи від надто сильного сонця і висихання. Відсадкові може знадобитися від кількох тижнів до одного чи й кількох вегетаційних періодів, щоб отримати достатню кількість коренів. Це значною мірою залежить від виду та сили материнської рослини .

Примітки

Посилання 
 https://floristics.info/ua/statti/sadivnitstvo/9328-rozmnozhennia-lystianykh-roslyn-vidsadkamy-iak-i-shcho-robyty-dlia-uspikhu-protsedury.html
 https://www.ogorodnik.com/articles/den-narodzhennya-yagid-rozmnozhennya-smorodyny-ta-agrusu-vidsadkamy-i-podilom-kushcha
 http://sum.in.ua/s/vidsadok
 Яблуня-колонія: http://www.sm.gov.ua/ru/oda/116-viddil-turyzmu/21150-yedyna-v-sviti-yablunya-koloniya-roste-na-sumshchyni.html; https://we.org.ua/malovnychi-kutochky-ukrayiny/sumska-oblast/yablunya-koloniya/; https://youtu.be/xFKZLb64xNc.

Садівництво
Рослинництво
Вегетативне розмноження рослин